Meyer-Eigen ist der Familienname folgender Personen:
 August Meyer-Eigen (1863–nach 1902), deutscher Theaterschauspieler
 Augustus Meyer-Eigen (1897–1941), österreichischer Pianist, Sänger und Komponist, siehe Austin Egen
 Marie Meyer-Eigen (1862–1939), österreichische Opernsängerin (Sopran), siehe Marie Rochelle